Les nom et prénoms « Napoléon-Louis Bonaparte » peuvent désigner : 
 Napoléon-Louis Bonaparte (1804-1831), fils de Louis  Bonaparte, roi de Hollande et de Hortense de Beauharnais ;
 Louis Napoléon (1914-1997), fils de Victor Bonaparte, prétendant bonapartiste au trône impérial de France, aussi connu sous son nom de règne « Napoléon  Louis ».